Зальца:
  Зальца -  російський баронський рід.
 Герман фон Зальца  (, близько 1179 - 20 березня 1239, Салерно) - з 1209 по 1239 гросмейстер  Тевтонського ордену.
 Зальца Антон Єгорович (1843-1916) - барон, російський генерал, командувач військами Казанського військового округу.
  Зальца - річка в Німеччині.
 Річка в Австрії